Arie Verkuijl (1940-2010), een Surinaams architect en regisseur
 Bernardus Verkuijl (1867-1939), een Nederlands burgemeester en sigarenfabrikant
 Henk Verkuyl (1938), een Nederlands taalkundige en hoogleraar
 Johannes Verkuyl (1908-2001), een Nederlands zendeling en hoogleraar
 Mark Verkuijl (1963), een Nederlands voetballer en voetbalcoach